Gloria Dei (lat. für Ruhm Gottes) steht für:

 Gloria Dei (Rose), Rosensorte
 Gloria Dei (Old Swedes’) Church, Kirche in Philadelphia, Vereinigte Staaten
 Gloria Dei, früherer Name von Gloria D (Schiff), Seebäderschiff 

Siehe auch:
 Ad maiorem Dei gloriam, lateinische Phrase